Mélnitxnoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Mélnitxnoie (Pervomàiskoie), localitat de Crimea, a Rússia
 Mélnitxnoie (Belogorsk), localitat de Crimea, a Rússia